Bonner SC (celým názvem: Bonner Sport-Club 01/04 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Bonn ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1965 po fúzi klubů Bonner FV a TuRa Bonn. Od sezóny 2016/17 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je jednoroční účast ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sportpark Nord s kapacitou 10 164 diváků. Klubové barvy jsou červená a modrá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl ženského fotbalu, stolního tenisu a futsalu. Největším úspěchem ženského fotbalového oddílu je vítězství v německém fotbalovém mistrovství ze sezóny 1975. V letech 1967–1997 měl klub ragbyový oddíl, který byl několikanásobným účastníkem německé nejvyšší ragbyové soutěže.

Historické názvy 
Zdroj:

BFV
 1901 – Bonner FV (Bonner Fußballverein)
 1943 – KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn (Kriegssportgemeinschaft FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem Bonner FV (Bonner Fußballverein)
 1965 – fúze s TuRa Bonn ⇒ zánik

TuRa
 1904 – FC Regina Bonn (Fußballclub Regina Bonn)
 1906 – FC Borussia Bonn (Fußballclub Borussia Bonn)
 1919 – CfR 04 Bonn (Club für Rasenspiele 04 Bonn)
 1921 – fúze s FC Normannia 03 Bonn a Bonner TV ⇒ TuRa Bonn (Turn- und Rasenspiele Bonn)
 1943 – KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn (Kriegssportgemeinschaft FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem TuRa Bonn (Turn- und Rasenspiele Bonn)
 1965 – fúze s Bonner FV ⇒ zánik

Po fúzi
 1965 – Bonner SC (Bonner Sport-Club 01/04 e. V.)

Získané trofeje 
 Mittelrheinpokal ( 1× )
 2016/17

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách

Bonner FV (1933–1965) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1938: Gauliga Mittelrhein
 1938–1939: Bezirksliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 2
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1944: Gauliga Köln-Aachen
 1947–1948: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1949–1950: II. Division West – sk. 2
 1950–1954: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1954–1955: Bezirksklasse Mittelrhein – sk. 1
 1955–1956: Landesliga Mittelrhein – sk. 2
 1956–1957: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1957–1959: Verbandsliga Mittelrhein
 1959–1963: II. Division West
 1963–1965: Verbandsliga Mittelrhein

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1943/44: Klub v soutěži účinkoval pod společným názvem KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn.

TuRa Bonn (1933–1965) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1935: Bezirksliga Mittelrhein
 1935–1939: Gauliga Mittelrhein
 1939–1940: Gauliga Mittelrhein – sk. 2
 1940–1941: Gauliga Mittelrhein
 1941–1943: Bezirksliga Köln-Aachen
 1943–1944: Gauliga Köln-Aachen
 1947–1948: Rheinbezirksliga – sk. 1
 1948–1949: Rheinbezirksliga – sk. 2
 1949–1950: Landesliga Mittelrhein
 1950–1955: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1955–1956: Landesliga Mittelrhein – sk. 2
 1956–1958: Verbandsliga Mittelrhein
 1958–1959: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 1959–1965: Verbandsliga Mittelrhein

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1943/44: Klub v soutěži účinkoval pod společným názvem KSG FV 1901/Beuel/TuRa/PSV Bonn.

Bonner SC (1965– ) 
Stručný přehled

Zdroj:

 1965–1966: Verbandsliga Mittelrhein
 1966–1967: Fußball-Regionalliga West
 1967–1968: Verbandsliga Mittelrhein
 1968–1971: Fußball-Regionalliga West
 1971–1976: Verbandsliga Mittelrhein
 1976–1977: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1977–1978: Verbandsliga Mittelrhein
 1978–1981: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1981–1985: Verbandsliga Mittelrhein
 1985–1991: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1991–1992: Verbandsliga Mittelrhein
 1992–1994: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1994–1996: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1996–1997: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1997–1998: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1998–2000: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2000–2001: Verbandsliga Mittelrhein
 2001–2008: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2008–2009: NRW-Liga
 2009–2010: Fußball-Regionalliga West
 2011–2013: Landesliga Mittelrhein – sk. 1
 2013–2016: Fußball-Mittelrheinliga
 2016– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1976/77: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.
 2009/10: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek (probíhající insolvenční řízení) vyloučen ze čtvrté nejvyšší soutěže. V následující sezóně se A-mužstvo nezúčastnilo žádné svazové soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Bonn